Командная гонка среди женщин на Кубке мира по конькобежному спорту сезона 2008/09 годов состоял из трёх этапов: в Берлине, Хееренвеене и Эрфурте.

Обладатель кубка и призёры в сезоне 2007-2008

Призёры этапов

Этапы

Источники 

Кубок мира по конькобежному спорту 2008/2009